Дол — поздовжній жолоб на клинку холодної зброї.

Топонім

Дол — поселення в общині Кочев'є.
 Дол — поселення в общині Горній Град.
 Дол — поселення в общині Кршко.
 Дол — поселення в общині Медводе.

Продин Дол — населений пункт у Загребській жупанії у складі міста Ястребарсько.

Див. також 
 Діл — село в Україні, в Закарпатській області, Міжгірському районі
 Діл (значення)